Суперкубок Словаччини з футболу 2010 — 12-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 липня 2010 року між чемпіоном Словаччини Жиліною та володарем кубка Словаччини клубом Слованом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2010
Словаччина